Esta lista contém programas de afiliados brasileiros ou que permitem a participação de sites brasileiros.

Ver também
 Programa de afiliados
 Publicidade online

Notas  

Comércio eletrónico